Дмитрий Шатров:

 Шатров, Дмитрий Леонтьевич (1929—2002) — тверской активист движения пятидесятников, евангелический епископ.
 Шатров, Дмитрий Дмитриевич (род. 1966) — телевангелист из Санкт-Петербурга, старший пастор «Благой Вести», сын Дмитрия Леонтьевича Шатрова.